Toponímia:
 Comtat de Boyle, comtat al centre de l'estat estatunidenc de Kentucky 
 Boyle (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Boyle (Roscommon), ciutat de la República d'Irlanda, al comtat de Roscommon
 Biografies: 
 Anthony Boyle
 Danny Boyle (Radcliffe, 1956), director de cinema i productor anglès 
 Lara Flynn Boyle (Davenport, Iowa, 1970), actriu estatunidenca de cinema i televisió 
 Robert Boyle (Lismore Castle, 1627 - Londres, 1691), físic i químic anglo-irlandés 
 Robert F. Boyle (Los Angeles, 1909 – 2010), director artístic i decorador estatunidenc
 Susan Boyle (Blackburn, 1961), cantant pop escocesa
 Miscel·lània: Llei de Boyle o llei de Boyle-Mariotte, llei científica que descriu el comportament dels gasos